Oxygene leitet sich von der englischen Bezeichnung für Sauerstoff ab und steht für:

 Oxygene (Programmiersprache), eine Programmiersprache
 Oxygène – ein Studioalbum von Jean Michel Jarre

Siehe auch
 Oxygen